Tonteri est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1880-1953), homme politique finlandais
Roope Tonteri (né en 1992), snowboardeur finlandais

Homonymie de patronyme